Leśna (gromada w powiecie kieleckim)
 Gromada Leśna (powiat lubański, 1954; alt. gromada Leśna I)
 Gromada Leśna (powiat lubański, 1954–1972; alt. gromada Leśna II)
 Leśna (gromada w powiecie żywieckim)

także:
 Leśna Jania (gromada) (powiat starogardzki)
 Leśna Podlaska (gromada) (powiat bialski)
 Podkowa Leśna (gromada) (powiat pruszkowski)